Auberives kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Auberives-sur-Varèze, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Auberives-en-Royans, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,